Stwosz ist der Familienname von:
 Wit Stwosz (Veit Stoß, ≈1447–1533), insbesondere in Nürnberg und Krakau tätiger Bildhauer

Sonstiges:
 Stwosz-Eisfall, Gletscherbruch auf King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis